Đông Phú (Bắc Giang)
 Đông Phú (Quảng Nam)
 Đông Phú (Hậu Giang)
 Đông Phú (Thanh Hóa)